Flint kan som auktorsförkortning betyda:

 Oliver S. Flint Jr.
 Lewis Herrick Flint

Robotskapade auktorsförkortningar